Une écharpe peut faire référence à :
 écharpe, une bande de tissu  destinée à protéger le cou contre le froid ou les intempéries, également utilisée en accessoire de mode ;
 écharpe, une pièce de tissu utilisée en médecine pour soutenir et immobiliser le bras ;
 écharpe, une pièce de tissu symbolique portée en travers du torse comme distinction, par exemple les : 
 écharpes des concours de miss,
 écharpes, distinguant certains élus dans plusieurs pays ;
 écharpe, en architecture, un étai en bois disposé en oblique sur la charpente d'un pan de bois ;
 écharpe, un cordage que l'on attache à l'œil de la louve ou au câble pour conduire une pierre que l'on monte avec une grue ou autre machine, pour empêcher qu'en vacillant, elle ne frotte le long des murs, ne s'accroche aux échafaudages ;
 écharpe, tout cordage lié à la tête d'une chèvre ou d'un engin, et attaché à un pieu ou à quelqu'autre point pour les tenir en place ;
 écharpe, dans les machines, une pièce de bois avancée au dehors, à laquelle est attachée une poulie qui fait l'effet d'une demi-chèvre, pour enlever une petite charge ;
 tir d'écharpe, tir oblique par rapport à la cible.
 chevalier de l'Echarpe, ordre de chevalerie fondé par Alphonse XI en 1330.

Notes et références